Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2010 vond plaats van maandag 16 tot en met maandag 23 augustus 2010 in de Canadese stad Montreal. Het was de 109e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel was de Russin Jelena Dementjeva de titelverdedigster. Zij kon haar titel echter niet verlengen nadat zij in de derde ronde werd uitgeschakeld door de Chinese Zheng Jie. De laatste dagen van het toernooi werden geteisterd door aanhoudende regenval. Daardoor moesten de halve finales en de finale op één dag worden afgewerkt. In de eerste halve finale versloeg de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki het elfde reekshoofd Svetlana Koeznetsova in twee sets. In de andere halve finale kreeg de als achtste geplaatste Vera Zvonarjova de finaleplaats cadeau nadat haar tegenstandster, de als tiende geplaatste Viktoryja Azarenka, moest opgeven in de tweede set. Wozniacki won uiteindelijk het toernooi door in de finale Zvonarjova te verslaan met 6-3, 6-2. Het was de derde toernooizege van het seizoen voor Wozniacki en de negende enkelspeltitel in haar carrière.

In het dubbelspel veroverde het als tweede geplaatste duo Gisela Dulko en Flavia Pennetta de titel. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik na een match-tiebreak. Het was al de zesde dubbelspeltitel van het seizoen voor Dulko. Vijf van deze zes titels behaalde zij samen met Pennetta.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
  Enkelspel
  Dubbelspel

2010
Montreal
Sportevenement in Montreal